Gulp – nei fumetti, onomatopea che si riferisce all'atto di deglutizione, o in generale a un'esclamazione di sorpresa
 Gulp! – programma televisivo trasmesso sul Secondo Programma Rai nel 1972
 Rai Gulp – canale tematico della Rai

Persone 
 Eisi Gulp, all'anagrafe Werner Eisenrieder – attore, ballerino e showman tedesco